Огура () — японская фамилия. Известные носители:

 Огура, Симпэй (1882—1944) — японский лингвист, специалист по японской и корейской лингвистике.
 Огура, Такафуми (род. 1973) — японский футболист, нападающий.
 Огура, Юй (род. 1995) — японская сэйю, идол, певица и актриса.